Levin versió del model Toyota Corolla
 Levin (guitarra), fabricant de guitarres suec.
 Toponímia:
 Levin (Nova Zelanda), ciutat de Nova Zelanda
 Levin o Lebena, jaciment arqueològic a la costa sud de Creta
 Biografies:
 Aleksandr Levin (1871 – 1929), jugador d'escacs rus 
 Tony Levin (1946, Boston), baixista de rock 
 Gilbert Levin, enginyer estatunidenc 
 Simon A. Levin (Baltimore, EUA, 1941), ecòleg estatunidenc